

Сятракаси — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Сятракаси — присілок, Сятракасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Сятракаси — присілок, Тораєвське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Сятракаси — присілок, Лапсарське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Сятракаси — присілок, Сарабакасинське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія